Zlatarić steht für
 Zlatarić, Dorf in Serbien

Zlatarić ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Zlatarić (1775–1791), Erzbischof von Belgrad
 Dinko Zlatarić (1558–1613), kroatischer Poet und Übersetzer der Renaissance